Osseï Toutou ou Osei Tutu, asantehene de la confédération Ashanti de 1695 à 1712 ou 1717. Il est le premier roi qui unifie les Ashantis et le quatrième souverain du royaume Ashanti, apparu au  sur la Côte de l'Or, en Afrique de l'Ouest, sur le territoire de l'actuel Ghana. Il se distingue en remportant une série de victoires contre les états voisins. Le précédent souverain, juste avant lui, était son oncle Obiri Yebora.

Biographie 
Jusqu'en 1620, les Ashanti sont vassaux du puissant royaume Denkyira, l'un des deux royaumes avec les Adansi à se partager la forêt, alors que les Akwamu vivaient vers les mines d'or de Birin ainsi que la région d'Accra.

Dans ses jeunes années, alors qu'il n'était encore que prince, Osei Toutou est envoyé à la cour de son suzerain Boa du royaume denkyria. C'est là qu'il fera connaissance d'Okomfo Anokye, devin célèbre qui deviendra par la suite son conseil, et en quelque sorte son ministre de l'Intérieur. Ils vont mettre en place l'unité du royaume autour du trône en or offert par les dieux comme alliance divine avec le roi et descendu du ciel par l’intermédiaire d'Okomfo, d'après le mythe fondateur. Sur ce trône, symbole de la puissance des rois ashanti, était répandu le sang des prisonniers capturés au combat et sacrifiés. Osei va vaincre le royaume Denkyira et celui d'Akyem tout en leur laissant une grande autonomie (les institutions d'origines étaient intactes). L'empire Ashanti fut officiellement formé en 1701.

Il devient chef de la ville de Kumasi en 1675 et forme la confédération Ashanti en 1695 (ou 1701) pour lutter contre les visées expansionnistes du royaume Denkyéra qu'il vainc militairement lors de la bataille de Feyiase. 

L’organisation des Ashanti est fondée sur la famille matrilinéaire. Le roi est nommé sur les conseils de la reine mère, dont les pouvoirs, ainsi que ceux des chefs provinciaux, contrebalancent les siens.

Osei Toutou assoit son autorité et consolide les bases de l’État ashanti en s’appuyant sur l’armée, qu’il structure, et les puissances magico-religieuses, en s’attachant les services du prêtre Okomfo Anokye. La tradition rapporte que celui-ci aurait fait descendre du ciel par invocation le tabouret d’or (sika dwa) qui devient le symbole de l’autorité de la monarchie et de l’unité du royaume.

Osei Toutou envahit l’État d’Akan et meurt au cours d'une bataille contre les Akyem. À sa mort, les deux prétendants au trône, Dakon et Opokou Waré se combattent. Opokou Waré, victorieux, impose facilement son autorité aux Aschanti à partir de 1731.

Le premier des différents états Akan date du début du  et correspond à l’Ashanti. Les Dioula, commerçants d'ethnie Manding venaient y acheter l’or. La tradition veut que le royaume Gonja ait été fondé par des cavaliers venant du Mali, qui s’inquiétaient de voir diminuer la quantité d’or que le royaume de Bono fournissait aux Dioula. La raison en était que de nouveaux acquéreurs étaient apparus sur la côte, les Européens.

Notes et références 

Histoire du Ghana
Souverain africain
Ashantis
Asantehene
Dirigeant politique du XVIIIe siècle en Afrique